Chesapeake hace referencia a varios artículos:

Tribu
Chesapeake (tribu), indígena amerindia

Lugares
 Chesapeake (Virginia), ciudad de Estados Unidos
 Bahía de Chesapeake, en ese mismo estado.
 Chesapeake Arboretum

Historia
Batalla de la Bahía de Chesapeake, decisiva batalla naval de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos (5 de septiembre de 1781)

Fauna
Retriever de Chesapeake, raza canina